al-Mahalli ist der Familienname folgender Personen:
 Dschalāl ad-Dīn al-Mahalli
 Ibn Zunbul